Norra station kan avse:

 Nordbahnhof, Berlin Berlins norra järnvägsstation
 Bryssel-Norr järnvägsstation – en järnvägsstation i Bryssel
 Fagersta norra – en järnvägsstation i Fagersta
 Falun norra – en trafikplats på järnvägen mellan Falu centralstation och Grycksbo
 Paris-Nord järnvägsstation – en järnvägsstation i Paris
 Stockholms norra station – två olika järnvägsstationer i Stockholm
 Uppsala norra – en järnvägsstation i Uppsala på Dalabanan